Déportivo est un groupe de rock français.
 Deportivo La Corogne est un club de football espagnol.
 Club Deportivo Espagnol Bordeaux est une équipe de football qui a joué en France, à Bordeaux dans les Années 1930.
 Deportivo Español est un club de football argentin troisième du Championnat d'Argentine de football en 1986, 1989 et 1992 (Clausura).
 Asociación Deportivo Cali est un club de football colombien.
 Deportivo Petare Fútbol Club est un club de football vénézuélien.
 Deportivo Alavés est un club de football espagnol.
 Deportivo Árabe Unido est un club de football panaméen.
 Club Deportivo Cuenca est un club de football équatorien.
 Cúcuta Deportivo est un club de football colombien.
 Club Deportivo Suchitepéquez est un club de football guatémaltèque.
 Club Deportivo Irapuato est un club de football mexicain.
 Club Social y Deportivo Macara est un club de football équatorien.
 Club Social y Deportivo Huracán Buceo est un club de football uruguayen.
 Deportivo Toluca Fútbol Club est un club de football mexicain.
 Asociación Deportivo Pasto est un club de football colombien.
 Deportivo Anzoátegui est un club de football vénézuélien.
 Club Deportivo Sporting '89 est un club de football panaméen.